Комел може да се односи на:

 Комел (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Комел (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Комел Верне, насељено место у Француској, у департману Лоара